Зик — коммуна в Германии.
 Завод имени Калинина:
 ОАО Машиностроительный завод имени М. И. Калинина (МЗиК, ЗиК) — предприятие оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.
 ФГУП Завод им. М. И. Калинина (ЗиК) — предприятие оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге.
 ZIC — марка моторных масел, производимых южнокорейской компанией SK Energy.